Harmes steht für:
 Harmes (Gemeinde Gastern), Ortsteil von Gastern, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Harmes ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Reinhold Harmes (1800–1859), preußischer Generalmajor
 Suzanne Harmes  (* 1986), niederländische Kunstturnerin

Siehe auch:
 Harms